Überlänge steht für
 einen Spielfilm mit einer überdurchschnittlichen Filmlänge (etwa ab 120 Minuten), für den an deutschen Kinokassen ein Aufpreis gezahlt werden muss
 eine Abweichung in der Kilometrierung von Bahnstrecken, siehe Überlänge (Eisenbahn)
 Überlänge (Ladung) (StVO § 22.4)

Siehe auch:
 Überlanger Lkw
 Überlanges Verfahren